Kazimierz Jaklewicz (1907-1982) – pułkownik Wojska Polskiego, nawigator lotniczy, obserwator balonowy, 
 Kazimierz Jaklewicz (1952-) – generał brygady Wojska Polskiego.